Con chiesa di San Liborio ci si può riferire a varie chiese:
Chiesa di San Liborio a Roma
Chiesa di San Liborio a Scanno
Chiesa di San Liborio alla Carità a Napoli